Небієрідзе Борис Костянтинович (1942—2008) — радянський український кінорежисер, сценарист та актор
 Небієрідзе Гарсеван Олександрович (* 1934) — майстер спорту СРСР з вільної боротьби

Примітки 

грузинські прізвища